Een overzicht van alle (voormalige) Tweede Kamerleden voor de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP).

Tweede Kamer
SGP